

Geografia 
 Monte Kurama – monte del Giappone

Personaggi 
Kurama – personaggio di Elfen Lied
Kurama – personaggio di Lamù
Kurama – personaggio di Naruto
Kurama – personaggio di Yu degli spettri